Název Adamovský potok má více vodních toků:

 Adamovský potok (přítok Chocholnice) – pravostranný přítok Chocholnice na Slovensku v okrese Trenčín
 Adamovský potok (přítok kanálu Brodské-Gbely) – levostranný přítok kanálu Brodské-Gbely na Slovensku v okrese Skalica
 Adamovský potok (přítok Kobylího potoka) – pravostranný přítok Kobylího potoka v okrese Bruntál